Seize navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Cygnet, d'après le nom anglais du petit du cygne :
 le , une pinque de trois canons construite en 1585 et démolie en 1643 ;
 le , un ancien navire corsaire de 10 canons, en service de 1643 à 1654 ;
 le , un sloop de 8 canons lancé en 1657 et revendu en 1664 ;
 le , un navire hydrographique en service de 1684 à 1687 ;
 le , un brûlot de 8 canons acheté en 1688 et capturé par les Français en 1693 ;
 le , un sloop de 18 canons, anciennement un navire français, la Guirlande, capturée en 1758 et revendue en 1768 ;
 le , un ship-sloop de classe Swan portant 14 canons lancé en 1776 et revendu en 1802 ;
 le , un ship-sloop de classe Merlin portant 12 canons lancé en 1804 et échoué en 1815 ;
 le , un brick-sloop de classe Cherokee portant 10 canons lancé en 1819 et revendu en 1835 ;
 le , un brick-sloop de classe Alert portant 8 canons lancé en 1840 et cédé aux garde-côtes en 1863 ;
 le , une canonnière de classe Philomel lancée en 1860 et démolie en 1868 ;
 le , une canonnière de classe Forrester lancée en 1874 et démolie en 1889 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1898 et revendu en 1920 ;
 le , un destroyer de classe C lancé en 1931 et transféré à la Marine royale canadienne en 1937 sous le nom de HMCS St. Laurent. Il est démoli en 1947 ;
 le , un sloop de classe Black Swan lancé en 1942 et démoli en 1956 ;
 le , un patrouilleur de classe Bird lancé en 1975 et revendu en 1996.

Cygnet